Куррі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Тулузи, 22 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 45 осіб у працездатному віці (15-64 років) 28 були активні, 17 — неактивні (показник активності 62,2%, у 1999 році було 64,6%). З 28 активних працювало 25 осіб (14 чоловіків та 11 жінок), безробітних було 3 (3 чоловіки та 0 жінок). Серед 17 неактивних 4 особи були учнями чи студентами, 8 — пенсіонерами, 5 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Куррі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн